Poppenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Poppenberger  (1904–1992), Buchenlanddeutscher Rechtsanwalt und Journalist
 Johann Poppenberger (1618–1690), böhmischer Bergwerkseigentümer, Ratsbeisitzer und Stadtrichter; Gründern der Exulantenstadt Johanngeorgenstadt